Miejscowości w Polsce:
 Jaszkowa Dolna
 Jaszkowa Górna